Погоня — кинофильм.
 Погоня (The Chase), США, 1946 — фильм Артура Рипли.
 Погоня (Потрага), 1956, Югославия — фильм Жоржа Скрыгина.
 Погоня, 1965, СССР — фильм Валерия Исакова. 
 Погоня (The Chase), 1966, США — фильм Артура Пенна.
 Погоня, 1971, Гонконг — фильм Ван Тяньлиня.

 Погоня (The Chase), 1994, США — фильм Адама Рифкина.
 Погоня (In Pursuit), 2001, США — фильм Питера Пистора.
 Погоня, 2010, Индия — фильм Н. Лингасвами.
 Погоня (Abduction), 2011, США — фильм Джона Синглтона. Примечания